Tillmann Meyer (* 1981 in Halle (Saale)) ist ein deutscher Schauspieler und Trainer für Kommunikation. Er ist der Bruder des Künstlers Paul Arne Meyer.

Leben 
Meyer wuchs in Halle (Saale) auf. Nach einem Studium der Sprechwissenschaft arbeitete er zunächst vornehmlich als Rhetoriktrainer. Seit 2010 ist er als Schauspieler aktiv. Von 2006 bis 2010 studierte Meyer Schauspiel an der Wilhelm-Busch-Schule.

Als Schauspieler ist er hauptsächlich bei Theater Varomodi, Theater Kaltstart und der halleschen Kulturreederei engagiert.

Meyer arbeitete unter anderem unter Anna Siegmund-Schultze, Martin Kreusch und Alexander Terhorst. Seit 2018 spielt Meyer in der halleschen Weihnachtsrevue mit.
Für die, im Goethe-Theater Bad Lauchstädt aufgeführten Stücke Leonce und Lena, sowie Turandot entwickelte der Hallesche Maler Moritz Götze das Bühnenbild. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler, gibt Meyer Seminare zur mündlichen Kommunikation mit den Schwerpunkten Rede, Gespräch und Präsentation. Zudem absolvierte er ab 2016 eine Weiterbildung zum systemischen Berater beim Abis Institut Leipzig.

Theaterrollen (Auswahl) 
 2008: Don Quixote – Lutz Hübner (nach Cervantes) / Rolle: Sträfling
 2009: Die drei Musketiere – Alexandre Dumas / Rolle: Aramis
 2010: Die Nibelungen – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Giselher
 2010: Das kalte Herz / Rolle: Peter Munk
 2011: Noras letzter Tag / Rolle: Georg
 2012: Das Phantom der Volksmusik – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Ralph
 2013: Der Räuber Hotzenplotz – Otfried Preußler / Rolle: Seppel
 2013: Pinocchio / Rollen: Pinocchio
 2014: IMITATORgenerator / Rolle: T.M.
 2014: Monkey Island – Ich will Pirat werden / Fester Shinetop, LeChuck, Meathook
 2015: Die Bremer Stadtmusikanten / Rolle: Räuber Kunz
 2016: Der gestiefelte Kater / Rolle: Zauberer
 2017: Willkommen & Abschied – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Experte, Mike, Talkshowmoderator
 2017: Die Odyssee – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Gefährte, Achilles
 2018: Leonce und Lena – Georg Büchner / Rolle: Valerio
 2018: Weihnachtsrevue Halle: Herr Fuchs und das Weihnachtseinhorn / Rolle: Felix Fuchs
 2019: Weihnachtsrevue Halle: Herr Fuchs und der Weihnachtsdrache / Rolle: Felix Fuchs
 2019: Titus Andronicus – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Bastianus, Theoderich
 2020: Turandot – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Brighella

Einzelnachweise 

Theaterschauspieler
Deutscher
DDR-Bürger
Geboren 1981
Mann